Nagui Asaad (né en 1945), athlète égyptien.
 Iqbal Al Asaad (née en 1993), médecin palestinienne. 
 Riad al-Asaad, ancien commandant de l'Armée syrienne libre.

Voir aussi 
 
 Assaâd Bouab (né en 1980), acteur franco-marocain. 
 Kamel Assaad (1932-2010), homme politique libanais.